Pandora's Box kan syfta på:
Pandora's Box (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
Pandora's Box (OMD) – en låt av den brittiska gruppen Orchestral Manoeuvres in the Dark utgiven 1991
Pandora's Box (Procol Harum) – en låt av Procol Harum.

Se även
 Pandoras ask